Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1994 года проводился в Австралии со 2 июня по 12 июня. На чемпионате выступили 16 команд. Это был 12-й по счёту турнир. Победителем впервые стала сборная Бразилии, выигравшая в финальном матче у сборной Китая со счетом 96:87.
 Оба финалиста впервые попали в финал чемпионата мира.
 Сборная Бразилии — третья команда в истории проведения турнира чемпионатов мира с 1953 года, завоевавшая «золото» первенства: за предыдущие 11 чемпионатов мира в течение 41 года золото выигрывали только сборная СССР (6 раз) и сборная США (5 раз).

Арены

Формат 
Формат турнира аналогично чемпионату мира 1990 года.
 В первом групповом турнире сборные разбили на 4 группы А1, В1, С1 и D1 по 4 команды.
 Сборные занявшие первое и второе места в группах А1, В1, С1 и D1 продолжают борьбу за 1—8 место во втором групповом турнире переходят в группы — А2 и В2, а команды занявшие 3 и 4 места группах А1, В1, С1 и D1 продолжают борьбу за 9—16 место во втором групповом турнире и переходят в группы С2 и D2 по схеме:
1—8 место
 А2 (1 место А1, 2 место В1, 1 место С1 и 2 место D1)
 В2 (2 место А1, 1 место В1, 2 место С1 и 1 место D1)
9—16 место
 С2 (3 место А1, 4 место В1, 3 место С1 и 4 место D1)
 D2 (4 место А1, 3 место В1, 4 место С1 и 3 место D1)
 Полуфинал турнира проводится между командами занявшими первое и второе место во втором групповом турнире А2 и В2 и утешительные полуфиналы занявшие в группах А2 и В2 третье и четвёртое места.
 Финал проходят победители полуфиналов.

Участники 
В связи с распадом в начале 1990-х годов социалистического лагеря прекратили существование сильнейшие женские сборные Европы — СССР, Чехословакии и Югославии — распавшись каждая на несколько сборных. Квалифицироваться на чемпионат мира получилось только сборной Словакии.

Квалификация по регионам ФИБА 

 В связи с победой на Олимпийских играх 1992 года сборной Объединённой команды не представленной в федерации ФИБА место на чемпионате мира 1994 года было отдано сборной Китая, занявшей 2 место.
 Отказавшеюся по экономическим причинам сборную Сенегала заменила в турнире сборная Кубы.

Впервые в чемпионате мира участвовали команды:
 Представитель от ФИБА Европа — сборная Испании (чемпион Европы 1993 года).
 Представитель от ФИБА Европа — сборная Словакии (4-е место на чемпионате Европы 1993 года) выделилась после распада Чехословакии.
 Представитель от ФИБА Океания — сборная Новой Зеландии (чемпион Океании 1993 года) победила в континентальном первенстве, так как сборная Австралии (хозяйка чемпионата мира) не участвовала в турнире.
 Представитель от ФИБА Африка — сборная Кении (2-е место на чемпионате Африки 1992 года).

Групповой раунд

Предварительный раунд

Группа A1

Группа B1

Группа C1

Группа D1

Четвертьфинальный групповой раунд 

 Групповой турнир за 1-8 место

Группа A2

Группа B2 

Групповой турнир за 9-16 место

Группа C2

Группа D2

Плей-офф

Матчи за 13—16 место

Матчи за 9—12 место

Матчи за 5—8 место

Полуфинал 5—8 место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Финальная четвёрка

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Итоговое положение

Ссылки 
 
 Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1994 года на сайте www.todor66.com
 Чемпионат мира 1994 года на сайте История Баскетбола США

1994
1994 год в баскетболе
Июнь 1994 года
Спорт в Австралии в 1994 году
Международные соревнования по баскетболу в Австралии